Nelson Yamit Soledad (Socha, Boyacá; 6 de enero de 1985) es un locutor y periodista colombiano.

Formación 
Nelson Yamit se iniciaría en la radio presentando en Sol Stereo de Sogamoso Palco Deportivo. Luego pasaría al cargo de locutor en el mismo medio. Paso a trabajar en la dirección de la emisora Voz Minera en Paz de Río.

Trayectoria 
En 2009 se traslada a Sogamoso para trabajar en Sol Stereo para iniciar junto a Miguel García y Emiro Montes el Programa "Palco Deportivo". Después pasaría al cargo de locutor, donde realizaba programas de contenido musical y periodístico. En 2013 se traslada a Paz de Río donde se vincula como Director de contenidos. A mediados de ese mismo año se vincula a RCN Radio, como Dj-Locutor de La Voz de los Libertadores 1030 AM La Cariñosa Duitama presentando varios espacios de contenido musical y periodístico como Civismo en acción y en marzo de 2014, se unió al grupo de "Los dueños del balón" de RCN Radio Tunja 1380 AM acompañando a Boyacá Chicó y Patriotas en sus partidos de La Liga Colombiana de Fútbol.

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil de Facebook
 Perfil de Twitter
 Real Audio

Nacidos en Socha
Alumnado de la Universidad Autónoma de Occidente
Periodistas de Colombia
Presentadores de televisión de Colombia
Locutores de radio de Colombia